Le comté de Dundas peut désigner plusieurs subdivisions administratives australiennes :
 Comté de Dundas (Australie-Occidentale)